To je kronološka lista bosanskih kraljev. Za ostale bosanske vladarje, glej:

seznam bosanskih banov
seznam bosanskih paš

Kralji

      Osebe označene s sivo barvo so nosile titul, a nikoli niso vladale celemu kraljestvu.

Nazivi

Kralji Bosne so uporabljali dve obliki nazivanja: krajšo in daljšo. Krajša se je glasila:

Po milosti Gospoda Boga kralj Srbom, Bosni, Primorju in vse k temu.(latinsko: Gratia Dei rex Serbiae, Bosniae, maritimarum partium, etc.)

Daljši naziv se je glasil:

Po milosti Gospoda Boga kralj Srbom, Bosni, Primorju, Humu, Dalmaciji, Hrvaški, Dolnjim krajem, Zahodni strani, Usori, Soli in Podrinju in vse k temu.(latinsko: Dei gratia rex Serbiae, Bosniae, Maritimarum partium, Chulmensium Terrarum, Dalmatiae, Croatiae, partis inferioris, Occidentalium partium, Usoriae, Soliae, Podriniae, etc.)

Red kraljevega trona

Sklici

Glej tudi 

Seznam bosanskih banov
Seznam bosanskih paš
Seznam srbskih vladarjev

Zgodovina Bosne
Zgodovina Bosne in Hercegovine
Zgodovina Osmanskega cesarstva
Bosanski kralji
Bosanski bani